Hive (engl. Schwarm, Bienenstock) bezeichnet:

 Dateien der Windows-Registrierungsdatenbank
 Hive (Film), Spielfilm von Blerta Basholli (2021)
 Hive (Spiel), Gesellschaftsspiel von John Yianni (2001)
 Hive (elektronische Archivierung), System zur elektronischen Archivierung
 Erweiterung für Apache Hadoop, siehe Apache Hadoop#Hive
 HIVE Berlin, Lernnetzwerk
 Hive (Crackergruppe), Gruppe krimineller Ransomware-Erpresser
 The Hive, fiktives unterirdisches Genforschungslabor der Umbrella Corporation, siehe Resident Evil (Realfilmreihe)

Siehe auch

 Hives
 Beehive